Azzini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Azzini (1935–2020), italienischer Radrennfahrer
 Ernesto Azzini (1885–1923), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Azzini (1929–1994), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Azzini (1891–1925), italienischer Radrennfahrer
 Juan Eduardo Azzini (1917–2015), uruguayischer Politiker und Schriftsteller
 Luigi Azzini (1884–1937), italienischer Radrennfahrer